A edição de 2006 da Liga Sul de Rugby Feminino, no formato de todos contra todos com tempo reduzido, foi disputada em uma só etapa, em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 20 de maio. Participaram do evento as equipes do Curitiba Rugby Clube, representante do Paraná, o Desterro Rugby Clube, de Santa Catarina, e o Charrua Rugby Clube, do Rio Grande do Sul.

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2006 no Brasil‎